A valenciai nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizennyolcadik, szezonzáró futama. A versenyt Valenciában rendezték november 9-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Thomas Lüthi végzett az élen, míg a Moto3-ban Jack Miller diadalmaskodott.

A világbajnoki címek közül kettő már a korábbi futamokon eldőlt, a királykategóriában Márquez, míg a középső géposztályban Esteve Rabat szerezte meg a címet. Egyedül a Moto3-ban volt még nyitott a kérdés a vb-elsőséget illetően, amit végül Álex Márquez szerzett meg, ezzel a sportág története során először két testvér egy évben szerzett világbajnoki címet.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Források 

Valencia
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)